Die Case Swedish Open 2009 fanden vom 3. bis 8. Februar 2009 in Linköping, Schweden statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2008/09 und mit 60.000 US-Dollar dotiert.

Titelverteidiger war James Willstrop, der in diesem Jahr das Halbfinale erreichte. Turniersieger wurde Nick Matthew, nachdem sein Finalgegner Karim Darwish verletzungsbedingt nicht zum Endspiel antreten konnte. Dies war Matthews erster Sieg bei dem Turnier.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Badr Abdel Aziz einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2008/09
2009